A Equipe de Mianmar de Copa Davis representa Mianmar na Copa Davis, principal competição entre seleções do tênis no mundo. É organizado pela Tennis Federation of Myanmar.

Ver também
 Copa Davis
 Fed Cup

Ligações externas
  DavisCup.com (equipe do Mianmar)

Mianmar